L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2009)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2009
Sport aux Pays-Bas en 2009
Tennis en juin 2009